Sharad Hett es un personaje del universo ficticio de la Guerra de las Galaxias.

Este Jedi fue el aprendiz padawan del Maestro Eeth Koth. Tras serias diferencias, Hett desertó de la orden Jedi y se ocultó en las lejanías de la Galaxia. Tiempo después de la batalla de Naboo, Sharad Hett reapareció en el distante planeta desértico de Tatooine, donde guiaba una manada de moradores de las arenas.

De inmediato el Consejo Jedi envió a Ki-Adi-Mundi, un Jedi de la especie de los Cerean, para que investigase los avistamientos de Hett. Tras serios inconvenientes, Ki-Adi-Mundi logró hacer contacto con Hett, pero no pudo salvarlo de la infalible Aurra Sing. Esta cazarrecompensas puso fin a la vida de Sharad Hett y casi vence al maestro Mundi.

A'sharad Hett era el hijo de Sharad Hett, este se había criado entre los moradores de las arenas en Tatooine. Tras el fallecimiento de su padre, Ki-Adi-Mundi lo llevó al Templo Jedi del planeta Coruscant y lo tomó como su aprendiz padawan.

Personajes Jedi de Star Wars
fr:Jedi de l'Ancien Ordre#Sharad Hett